Золотые монеты Российской империи берут своё начало с монетной реформы Петра I, которому удалось создать русскую золотую ходячую монету. Первой золотой монетой стал червонец без указания номинала, отчеканенный на Кадашевском монетном дворе в 1701 году. Создание ходячей золотой монеты было вызвано необходимостью выпуска монет большого номинала, в то время как попытки выпустить серебряные двухрублевики в конце правления Петра I не увенчались успехом.

История чеканки и развития монетного дела 

С 1817 года начинается массовая чеканка золотых монет в печатном кольце.

Классификация 

В современной нумизматической литературе и у ряда исследователей принята следующая классификация монет

Внешний вид

Виды оформления гурта золотых монет 
В XVIII — XX веках большинство монет из драгоценных металлов подвергалось гурчению, то есть специальным образом обрабатывалась боковая поверхность — гурт монеты. Это делалось в целях предотвращения их опиливания или обрезания и для затруднения изготовления подделок.
На золотых монетах с 1709 по 1917 года встречается … основных видов такого оформления:

Статистика 

Всего за время существования Российской империи было выпущено … видов монет, из них

Основные характеристики золотых монет Российской империи

Монетные дворы Российской империи

Список золотых монет по царствованиям Российских императоров

Пётр I (1699—1725)

Екатерина I (1725—1727)

Пётр II (1727—1730)

Анна Иоанновна (1730—1740)

Иоанн Антонович (1740—1741)

Елизавета Петровна (1741—1761)

Пётр III (1761—1762)

Екатерина II (1762—1796)

Павел I (1796—1801)

Александр I (1801—1825)

Николай I (1825—1855)

Александр II (1855—1881)

Александр III (1881—1894)

Николай II (1894—1917)

Примечания

Литература 

Книги:
 
 
 
Каталоги:
 
 
 
 
 
 
 
Словари:
 
 
Статьи:

См. также 
 Золотые монеты Российской империи для заграничных платежей